Ch’i-li-lung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qililong, ravin, Zhejiang, 
 Qiantang Jiang (vattendrag i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar